Лез-Алле́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Арденни. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 190 км на схід від Парижа, 65 км на північний схід від Шалон-ан-Шампань, 34 км на південь від Шарлевіль-Мезьєра.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Шампань-Арденни. Від 1 січня 2016 року належав до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

1 січня 2016 року Лез-Алле, Ле-Шен i Луверньї було об'єднано в новий муніципалітет Берон-е-сес-анвірон.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Лез-Алле на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Лез-Алле на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Сусідні муніципалітети

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Арденни

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Арденни